Beim World Cup of Pool 2009 handelte es sich um die vierte Auflage eines seit 2006 jährlich stattfindenden Poolbillardturniers in der Disziplin 9-Ball, bei dem jedes teilnehmende Land von einem Team aus zwei Spielern repräsentiert wird. 2009 fand er in der SM City North EDSA Mall in Manila, Philippinen in der Zeit vom 1. bis zum 6. September statt. Das zweite Team der Philippinen gewann das Finale mit 11:9 gegen das deutsche Team.

Regeln 

Gespielt wurde mit Siegerbreak. Das bedeutet, dass das Team Anstoßrecht hat, dass auch das vorhergehende Spiel gewonnen hat.

2009 wurde bis zum Achtelfinale gespielt, bis ein Team acht Spiele (Racks) gewonnen hat, im Viertelfinale wurde die Zahl der zum Sieg benötigten Racks auf neun erhöht und im Finale schließlich auf elf. 

Des Weiteren wurde eine sogenannte Shot clock eingesetzt, die es den Spielern nicht erlaubt länger als 40 Sekunden mit ihrem Stoß zu warten. Allerdings hat man einmal pro Rack die Möglichkeit eine Extension anzusagen, durch die man noch einmal 40 Sekunden mehr Zeit für den Stoß bekommt.

Teams

Turnierstatistik

Preisgelder 

Insgesamt wurden 250.000 US-$ ausgeschüttet. Die folgenden Angaben beziehen sich auf ein Paar, nicht auf einen Spieler.

Weblinks 
offizielle Turnierseite

2009
Poolbillardveranstaltung 2009
Billardturnier in Manila